Terminate and Stay Resident, programmeertechniek uit het MS-DOS-tijdperk
 Tip speed ratio, begrip uit de windturbinebouw
 TSR, Inc., uitgever van spellen
 BAC TSR-2, Britse bommenwerper
 Télévision Suisse Romande, een voormalige Franstalige televisiezender; zie ook Radio Télévision Suisse